G2 steht für:

 Elsaß-Lothringische G 2, Lokomotive
 Guimbal Cabri G2, Hubschraubertyp
 Gnutella2, P2P-Protokoll und das darauf basierende Filesharing-Netzwerk
 Group of Two, Schlagwort einer künftig möglicherweise engen Verbindung zwischen den Vereinigten Staaten und der Volksrepublik China, vgl. Chimerica
 G2 (Kuba), Geheimdienst von Kuba
 G-2 Section, Geheimdienst der USA
 T-Mobile G2 Touch, Handelsname des Mobiltelefons HTC Hero
 LG G2, Smartphone von LG Electronics
 Spektraltyp von Sternen, siehe Spektralklasse
 die Göttinger Rechenmaschine G2, ein in den 1950ern von Heinz Billing entwickelter elektronischer Computer
 die chinesische Autobahn Peking-Shanghai
 Canon PowerShot G2, digitale Kompakt-Kamera, siehe Canon Powershot G-Reihe
 Panasonic Lumix G2, digitales Systemkameragehäuse aus der Panasonic Lumix DMC-G-Reihe
 G2 (Gaswolke), drei weniger als 1 Million Jahre alte Protosterne in einer Staubwolke, die um Sagittarius A* kreisen; früher für eine Gaswolke gehalten
 G2 Esports, einer spanischen E-Sport-Organisation
 die amtliche Bezeichnung des Sturmgewehr 57 bei der Bundeswehr
 die neue elektronische Gesundheitskarte G2 der gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland
 G2 (Gruppe), eine exzeptionelle Liegruppe
 G2 Kunsthalle, ein Privatmuseum für zeitgenössische Kunst in Leipzig
 eine Fahrzeugbegrenzungslinie der Eisenbahn

G 2 steht für:

 Abteilung G 2 in einem militärischen Stab, zuständig für Militärisches Nachrichtenwesen und Militärische Sicherheit

G2 steht für:

 eine Phase des Zellzyklus

Siehe auch:

 GII
 2G

G2